Портрет Якуба Коласа — картина белорусского художника Якова Кругера, написанная в 1923 году. Хранится в Государственном литературном музее Янки Купалы в Минске.

2 августа 2016 года Постановлением Совета министров Республики Беларусь картине вместе с портретом Янки Купалы присвоен статус историко-культурной ценности Беларуси республиканского значения .

Описание 
Молодой в те годы Якуб Колас изображен в простой солдатской гимнастёрке на фоне сельского пейзажа. Художник как бы подчеркивает содержание коласовской лирики, истоки которой в народном быту. В глазах поэта, упрямом подбородке, плотно сжатых губах чувствуется твердость характера, постоянство творческой мысли. В результате получился глубоко психологическое произведение, хотя живописные качества его невысокие . Портрет Якуба Коласа — одна из характерных черт манеры художника, где реализм общей трактовки стремится к наибольшей точности портретного сходства, а задний план — в этом случае типовая белорусская деревня — служит для частичной внутренней характеристики личности .

Литература 

 Каталог. Сучаснае Беларускае мастацтва. М.Шчакаціхін. В.Ластоўскі Менск, 1929
 Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. Т. 4: 1917—1941 гг. ; [рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал.рэд.) [і інш.]; рэд. т. Л. М. Дробаў, В. Ф. Шматаў] ; АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. — Мінск : Навука і тэхніка, 1990. — 352 с. : iл. ISBN 5-343-00157-2

Примечания 

Портреты
Якуб Колас
Историко-культурные ценности Республики Беларусь